UPC Romania era il secondo più grande operatore di televisione via cavo in Romania, dopo RCS&RDS. Oltre alla tv via cavo, UPC Romania offriva anche telefonia e internet.
Operava dal 1999 e serviva 1,2 milioni di clienti.
Fino al 2005 si chiamava Astral Telecom.

Canali televisivi analogici

Canali televisivi digitali

Generalisti
TVR 1
TVR 2
PRO TV
Antena 1
B1
National TV
OTV
TV5 Monde
Deutsche Welle
Duna TV
M2
TV2
Sat.1
Rai 1
TVE Internacional
KBS World

Intrattenimento
Antena Stars
Prima TV
Kanal D Romania
BBC Entertainment
RTL Klub
M6
RTL Television
ProSieben
Samanyolu TV

Lifestyle
Acasă
Romantica
Euforia lifestyle TV
Goodlife Channel
Zone Club
Fashion TV
Pratech TV
Paprika TV
Brava TV

Collegamenti esterni 
 

Piattaforme televisive via cavo